Lill-Abborrtjärn kan syfta på ett antal insjöar:

Sverige

Värmland
Lill-Abborrtjärnen, Värmland, sjö i Torsby kommun,

Dalarna
Lill-Abborrtjärnen (Älvdalens socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun, 
Lill-Abborrtjärnen, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun,

Hälsingland
Lill-Abborrtjärnen (Ytterhogdals socken, Hälsingland), sjö i Härjedalens kommun,

Härjedalen
Lill-Abborrtjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,

Jämtland
Lill-Abborrtjärnen (Aspås socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun
Lill-Abborrtjärnen (Bodsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Lill-Abborrtjärnen (Bergs socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun, 
Lill-Abborrtjärnen (Föllinge socken, Jämtland, 707892-143242), sjö i Krokoms kommun
Lill-Abborrtjärnen (Föllinge socken, Jämtland, 707534-143594), sjö i Krokoms kommun
Lill-Abborrtjärnen (Gåxsjö socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Lill-Abborrtjärnen (Offerdals socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun
Västra Lill-Abborrtjärnen, sjö i Krokoms kommun, 
Östra Lill-Abborrtjärnen, sjö i Krokoms kommun,

Medelpad
Lill-Abborrtjärnen (Borgsjö socken, Medelpad), sjö i Ånge kommun, 
Lill-Abborrtjärnen (Lidens socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun,  (2,3 ha)

Ångermanland
Lill-Abborrtjärnen (Bjärtrå socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun, 
Lill-Abborrtjärnen (Björna socken, Ångermanland, 706323-163240), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Lill-Abborrtjärnen (Björna socken, Ångermanland, 707903-162424), sjö i Örnsköldsviks kommun,

Västerbotten
Lill-Abborrtjärnen (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Lill-Abborrtjärnen (Bygdeå socken, Västerbotten), sjö i Robertsfors kommun,  (4,48 ha)
Lill-Abborrtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 713079-169103), sjö i Vindelns kommun,  (2,83 ha)
Lill-Abborrtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 713675-169230), sjö i Vindelns kommun,  (2,1 ha)
Lill-Abborrtjärnen (Norsjö socken, Västerbotten), sjö i Norsjö kommun,

Norrbotten
Lill-Abborrtjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 727443-173843), sjö i Piteå kommun,  (4,56 ha)
Lill-Abborrtjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 728258-174683), sjö i Piteå kommun, 
Lill-Abborrtjärnen (Råneå socken, Norrbotten, 734338-178214), sjö i Bodens kommun, 
Lill-Abborrtjärnen (Råneå socken, Norrbotten, 736601-175028), sjö i Bodens kommun,

Lappland
Lill-Abborrtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 726258-166915), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (7,4 ha)
Lill-Abborrtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 727716-165470), sjö i Arvidsjaurs kommun,

Se även
Abborrtjärn
Lillabborrtjärn
Stor-Abborrtjärn
Stora Abborrtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn